Pilkington bezeichnet
 Pilkington, ein britisches Unternehmen der Glasindustrie

Pilkington ist der Familienname folgender Personen:
 Alastair Pilkington (1920–1995), britischer Ingenieur
 Anthony Pilkington (* 1988), englischer Fußballspieler

 Dianne Pilkington (* 1975), britische Schauspielerin
 Doris Pilkington (1937–2014), aborigene Schriftstellerin aus Australien
 Francis Pilkington (um 1570–1638), englischer Komponist und Lautenist der elisabethanischen Ära
 Gordon Pilkington, britischer Filmeditor
 John Pilkington († 1478), englischer Ritter
 Karl Pilkington (* 1972), britischer Radioproduzent und Autor
 Lorraine Pilkington (* 1974), irische Schauspielerin
 Peter Pilkington, Baron Pilkington of Oxenford (1933–2011), britischer Life Peer und Politiker (Conservative Party)

 William Pilkington, Baron Pilkington (1905–1983), britischer Life Peer und Unternehmer

Pilkington als Vorname benennt:
 Pilkington Ssengendo (* 1942), ugandischer Maler